Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА 2009/10.

В плей-офф принимали участие 32 клуба: 24 клуба, занявших первые два места в группах на групповом этапе, и 8 клубов, занявших 3-и места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка 1/16 финала и 1/8 финала прошла 18 декабря 2009 года в Ньоне. На стадии 1/16 финала был использован «посев»: 12 команд победителей и 4 лучшие по статистическим показателям команды, занявшие 3-и места в Лиге чемпионов были посеяны и проведут ответный матч «дома». Также было наложено ограничение: команды из одной страны и из одной группы не могут встретиться на этой стадии. При жеребьёвке 1/8 финала «посев» не производился и ограничения не действовали.

При жеребьёвке последующих стадий, которая состоялась 19 марта 2010 года в Ньоне, «посев» не производился, также команды из одной страны или из одной группы могли встретиться на любой стадии.

Участники

Команды, прошедшие групповой этап

Команды, выбывшие из Лиги чемпионов

Сетка турнира

Результаты 
Время начала матчей указано центральноевропейское

1/16 финала 
Жеребьёвка состоялась 18 декабря 2009 года. Первые матчи прошли 18 февраля, ответные — 25 февраля 2010 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 11 марта, ответные — 18 марта 2010 года.

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 19 марта 2010 года. Первые матчи прошли 1 апреля, ответные — 8 апреля 2010 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 22 апреля, ответные — 29 апреля 2010 года.

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Плей-офф